Русанівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Русанівська сільська рада — Київська область, Броварський район
 Русанівська сільська рада — Сумська область, Липоводолинський район